Fort McPherson steht für:

 Fort McPherson (Nordwest-Territorien), Weiler und Gemeinde in den Nordwest-Territorien, Kanada
 Fort McPherson (Georgia), Militärbasis der United States Army 
 Fort McPherson (Nebraska), historisches Fort der United States Army